Heideck bezeichnet:

Orte:
 Heideck, Stadt im Landkreis Roth, Bayern
 Heideck (Büchlberg), Ortsteil der Gemeinde Büchlberg, Landkreis Passau, Bayern
 Heideck (Mitterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
Personen:
 Heideck (Adelsgeschlecht)
 Adolf von Heideck, auch Adolf von Heydeck (1787–1856), Kunstsammler und Maler
 Bonifaz von Heideck (??–??), Propst von Blankenau
 Karl Wilhelm von Heideck (1788–1861), Maler und General
 Johann II. von Heideck (??–1429), Fürstbischof von Eichstätt

Sonstiges:
 Burg Heideck, abgegangene Burg, Stammsitz der Herren von Heideck bei Schlossberg im Landkreis Roth, Bayern
 Burg Altenheideck, abgegangene Burg, ursprünglicher Stammsitz der Heidecker bei Altenheideck im Landkreis Roth, Bayern 
 Verwaltungsgemeinschaft Heideck-Prettin, ehemalige Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 ehemaliger Domherrenhof Heideck (Domerschulstraße 1 in Würzburg); siehe Liste der Baudenkmäler in Würzburg-Altstadt#D

Heideeck steht für
 Heideeck (Schönewalde), eine ehemalige Gemeinde in Brandenburg, aufgegangen in der Stadt Schönewalde

Siehe auch:
 Altenheideck
 Haideck
 Heydeck
 Heidegg
 Heidecke
 Heidecksburg